Влог може да се отнася до:
 Влог (съкратено от видео + блог) – вид уебсайт, в който информацията е поднесена основно чрез видеоклипове
 Влог – предоставяне на пари на банка